Каста́льдо () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Кастальдо, Альфонсо (1890—1966) — итальянский кардинал.
 Кастальдо, Маттео (род. 1985) — итальянский гребец.